Conocyemidae är en familj av djur. Conocyemidae ingår i fylumet rhombozoer och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Conocyemidae (familj)
Conocyemidae